La Serie B 1996-1997 è stata la 65ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra l'8 settembre 1996 e il 22 giugno 1997 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Davide Dionigi () con 24 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Vincitore di questo campionato cadetto fu il , allenato da Edoardo Reja, di ritorno in Serie A dopo due anni di assenza: un exploit decisamente inaspettato alla vigilia, dato che l'anno precedente le rondinelle avevano evitato solo in extremis la retrocessione in Serie C1, salvandosi in Serie B. Ad accompagnare i lombardi in massima categoria ci furono due neopromosse dalla terza serie: il  di Gian Piero Ventura (che mancava in massima serie da tre stagioni e che occupò anche la vetta della classifica sino all'inizio del girone di ritorno) e l' di Luciano Spalletti (reduce da nove anni nelle categorie inferiori), mentre il quarto e ultimo posto utile alla promozione fu ad appannaggio del  di Eugenio Fascetti, squadra appena declassata dalla A, che risalì all'ultima giornata dopo un grosso recupero nel girone di ritorno beffando il , quinto classificato a un solo punto dai pugliesi: fatale per i rossoblù si rivelò il pareggio sul campo del neopromosso  (1-1) al penultimo turno.

Restarono fuori dai giochi il Chievo di Alberto Malesani, il Pescara di Delio Rossi e soprattutto il neoretrocesso e favorito , che, dopo un avvio incerto, riuscì a risalire la classifica fino ad arrivare a quota 40 punti alla ventiquattresima giornata, ma ne totalizzò solo altri 10 nei restanti turni, chiudendo il campionato con il nono piazzamento finale. Nella zona bassa della graduatoria retrocessero, in ordine cronologico, , ,  e : i grigiorossi subirono la seconda retrocessione consecutiva, tornando in C1 dopo sedici anni con l'ultimo posto; i rosanero, dopo quattro stagioni consecutive disputate in Serie B, retrocedettero in Serie C1 al penultimo posto. Successivamente, a fare loro compagnia si aggiunsero, nel giugno 1997, i cesenati di Dario Hübner e i cosentini, che tornavano in terza serie dopo, rispettivamente, 29 anni giocati tra B ed A e 9 anni di cadetteria. Riuscì invece a conquistare l'ultimo posto utile per la salvezza diretta l'esordiente assoluto , matricola allenata da Osvaldo Jaconi e di proprietà del futuro presidente della FIGC Gabriele Gravina, che rese la propria città il più piccolo centro mai rappresentato in Serie B e fu chiamata anche a superare la tragedia della morte di due suoi giocatori, Danilo Di Vincenzo e Filippo Biondi, scomparsi in un incidente d'auto il 10 dicembre 1996.

A vincere la classifica dei cannonieri fu Davide Dionigi della  con 24 gol; tra i giovani attaccanti si misero in luce Claudio Bellucci del  e Cristiano Lucarelli del : entrambi avrebbero poi avuto una buona carriera in Serie A.

Durante la dodicesima giornata di campionato, Ravenna-Brescia, un petardo scagliato dalla curva giallorossa colpì il portiere azzurro Giacomo Zunico, costringendolo alla sostituzione; i ravennati vinceranno la partita sul campo (2-1), ma i tre punti guadagnati verranno successivamente tolti alla squadra romagnola.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1997-1998.
      Retrocessa in Serie C1 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Ravenna ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996